Tenü steht für:
 Tenue de soirée, (dtsch. Abendanzug) Film von Bertrand Blier
 Tenu (ausgesprochen Tenü), Fluss in Frankreich